Brazeau bezeichnet folgende geografische Objekte:

 in Kanada
 früherer Name von Nordegg (Alberta), Dorf im Clearwater County
 Brazeau County, Verwaltungsbezirk in Alberta
 Brazeau River, Fluss in Alberta
 Brazeau Reservoir, Stausee im Brazeau County, Alberta
 Mount Brazeau, Berg in den Rocky Mountains in Alberta
 in den Vereinigten Staaten
 Brazeau (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Perry County, Missouri
 Brazeau (Wisconsin), Stadt im Oconto County, Wisconsin
 Brazeau Township, Township im Perry County, Missouri

Brazeau ist der Nachname folgender Personen:

 Jay Brazeau (* 1953), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher